Ponta do Sol kan syfta på:

Kap Verde 

 Ponta do Sol, Santo Antão (udde), udde, 
 Ponta do Sol (udde i Kap Verde, Boa Vista), 
 Ponta do Sol, Santo Antão, ort,

Portugal

Madeira 

 Ponta do Sol (kommun), Madeira, 
 Ponta do Sol (freguesia), Madeira, 
 Ponta do Sol, Portugal,